Светла́на Леони́довна Мишла́нова (род. 27 ноября 1965, Пермь) — российский , доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой лингводидактики Пермского университета (с 2007), лидер научного направления «Лингвистика, перевод и технологии формирования межкультурной компетенции» в ПГНИУ.

Биография 
В 1989 году окончила санитарно-гигиенический факультет Пермского мединститута. С 1989 по 1994 год работала врачом школьного отделения поликлиники ДГКБ № 15 г. Перми.

В 1994 году окончила филологический факультет Пермского университета. С 1995 по 1998 год — аспирант кафедры общего языкознания филологического факультета ПГУ. В 1998 году присуждена учёная степень кандидата филологических наук за диссертацию «Метафора в медицинском тексте (на материале русского, немецкого, английского языков)».

С 1998 по 2004 год являлась старшим преподавателем, с 2004 по 2007 год — доцентом кафедры иностранных языков Пермской медицинской академии.

В 2003 году получила учёную степень доктора филологических наук (диссертация «Термин в медицинском дискурсе: образование, функционирование, развитие»). С 2007 года — заведующая кафедрой лингводидактики в Пермском университете, в 2008 году присвоено звание профессора.

В 2007 году участвовала в совместном проекте повышения квалификации по применению новых образовательных технологий в высшем образовании в университете Людвига Максимилиана (Германия, г. Мюнхен). В 2008, 2009 и в 2011 годах участвовала в совместном проекте повышения квалификации по методике преподавания иностранных языков и лингвострановедению (Германия, г. Люнебург). В 2009 году принимала участие в работе Национальной коммуникативной ассоциации (США, г. Чикаго).

С 2010 по 2011 год участвовала в проекте «Образ городов-побратимов в сознании русских и иностранцев (к 20-летию побратимства Перми с Оксфордом и 15-летию — с Луисвиллем)» (Великобритания), с 2011 по 2012 год руководила научным проектом «Компьютерное моделирование терминосистемы инноваций и технологической модернизации экономики (на материале русского, английского, немецкого, французского, испанского языков)».

Муж — пульмонолог, член-корреспондент РАН В. Ю. Мишланов (род. 1967); сын Ярослав (род. 1989).

Научная деятельность 

Разработка и чтение курсов «Методика и технология профессиональной деятельности», «Теория текста», «ИКТ в преподавании иностранных языков», «Актуальные проблемы английской филологии», «Актуальные проблемы лингводидактики».

Сфера научных интересов: когнитивная лингвистика, терминология и моделирование терминосистем, анализ дискурса, межкультурная коммуникация и компьютерная лингводидактика.

В Пермском университете С. Л. Мишланова — лидер научного направления «Лингвистика, перевод и технологии формирования межкультурной компетенции».

Является учёным секретарём диссертационного совета по защите диссертаций на соискание степени доктора наук при Пермском университете (с 2009).

Входит в состав учёных советов ПГНИУ и факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ, член методического совета университета. Председатель методической комиссии факультета современных иностранных языков и литератур.

Член редакционной коллегии журналов «Вестник Пермского государственного университета. Российская и зарубежная филология» и «Пермский государственный университет».

Научные труды 

 Мишланова С. Л. Метафора в медицинском дискурсе / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. 160 с.
 Мишланова С. Л., Шиукаева В. Английский язык. Grammar tests: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Перм. гос. ун-т Пермь: ПГУ, 2011. 133 с.
 Мишланова С. Л., Гуреева А. М. Вариативность терминологии международного бакалавриата Перм. гос. ун-т, 2011
 Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. 200 с.
 Мишланова С. Л., Уткина Т. И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе (семиотический, когнитивно-коммуникативный, прагматический аспекты) / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2008. 428 с.
 Уткина Т. И., Мишланова С. Л. Метафора в профессиональной коммуникации (на материале экономического дискурса) // Европейский журнал социальных наук. 2014. Т. 2. № 2. С. 259–264.
 Мишланова С. Л., Хрусталева М. А. Интерференция: когнитивно-дискурсивный анализ синонимии / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 204 с.
 Мишланова С. Л. Терминоведение XXI века: история, направления, перспективы // Филологические науки. 2003. № 2. С. 94–101.
 Фельдблюм И. В., Мишланова С. Л. «Эпидемический» vs. «эпидемиологический»: лингвистические аспекты эпидемиологической терминологии // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 2003. № 5. С. 62–65.
 Мишланова С. Л. Модификация концепта в процессе перевода // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2010. № 1 (Т. 1). Филология. С. 128–139.
 Мишланова С. Л., Куприянычева Е. А. Моделирование концепта «ЭКСТРЕМИЗМ» на материале лексикографических источников// Журнал «Историческая и социально-образовательная мысль», № 5 (15) / 2012.
 Мишланова С. Л. Когнитивный аспект медицинской коммуникации // Вестник российской коммуникативной ассоциации. 2002. № 1. С. 91–98.
 Пермякова Т. М., Мишланова С. Л., Шляхова Л. Ю. Трансформация культурных ценностей при переводе мультимодального произведения (на материале текстов песен из мультфильма «Мулан») // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. № 4(24). С. 104–116.
 Мишланова С. Л., Полякова С. В., Уткина Т. И. Исследование метафоризации в сопоставительном аспекте // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13. № 2-2. С. 423–431.
 Mishlanova S. Comparative Study of Metaphor in Russian, English and German Scientific Medical Discourse // Resumes-Abstracts from XVII International Congress of Linguists, Prague July 24–29, 2003 / edited by Eva Hajicova. Prague: Prague University, 2003. P. 416.
 Mishlanova S. Metaphor in medical discourse // Russian Terminology Science (1992–2002). IITF Series 12. TermNet Publisher. International Network for Terminology. Vienna, 2004. P. 266–279.
 Mishlanova S., Polyakova S., Utkina T. Metaphor modeling in different types of discourse: comparative aspect // Text Processing and Cognitive Technologies. Collection of Papers. Issue 19. Cognitive Modeling in Linguistics: Proceedings of the XII International Conference. Dubrovnik, 2010. P. 243–245.

Примечания

Ссылки 
 Кафедра лингводидактики // ПГНИУ.
 Мишланова Светлана Леонидовна, заведующая кафедрой лингводидактики Пермского университета
 Мишланова Светлана Леонидовна. Лидер научного направления «Лингвистика, перевод и технологии формирования межкультурной компетенции» // ПГНИУ.
 Светлана Леонидовна Мишланова // ПГНИУ.
 Мишланова Светлана Леонидовна // Профессора Пермского государственного университета (1916—2016) / Гл. ред. В. И. Костицын. Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. 452 с. С. 334—335.

Женщины-лингвисты
Лингвисты России
Преподаватели ПГМУ
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели факультета современных иностранных языков и литератур Пермского государственного университета
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники ПГМУ
Выпускники филологического факультета Пермского государственного университета